Příjmení Bower má více nositelů:

 Gordon H. Bower (1932–2020), americký psycholog
 Jamie Campbell Bower (* 1988), anglický herec, zpěvák a model
 Jimmy Bower (* 1968), americký kytarista a bubeník